Ljudmila Lysenko (cirillico Людмила Васильевна Лысенко) può riferirsi a:

 Ljudmila Lysenko – nome da nubile di  Ljudmila Ševcova (1934), atleta sovietica
 Ljudmila Lysenko – nome da nubile di  Ljudmila Arloŭskaja (1973), biatleta bielorussa